Площадь Балти́йского вокза́ла — площадь в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга между Балтийским вокзалом и Обводным каналом.

История 
Название известно с 1939 года, по аналогии с площадью Курского вокзала в Москве. Единственное сохранившееся в городе название-описание, точно указывающее на местонахождение площади. Сама площадь существует с 1857 года, то есть является ровесницей вокзала.

Транспорт 
Площадь является конечной остановкой для автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, следующих к Балтийскому вокзалу. В 1906—1908 году на площади перед вокзалом проложили трамвайные пути и устроили кольцо трамваев. В 1948 году в связи с установкой памятника И. В. Сталину трамвайное кольцо было перенесено к Варшавскому вокзалу. 

На площадь сходятся набережная Обводного канала, Митрофаньевское шоссе и Библиотечный переулок.

Здания и сооружения 

 Корпуса дома набережная Обводного канала, 122.
 Улица Шкапина, 6.
 Здание Балтийского вокзала, к которому пристроен павильон станции метро «Балтийская».
 Набережная Обводного канала, 120 — заводские корпуса.
 Подземный пешеходный переход под Митрофаньевским шоссе.
 В центре площади находится небольшой сквер, в котором установлен монумент народным ополченцам Ленинского района. Ранее на месте монумента находился памятник Сталину, поставленный в 1949 году и убранный после XX съезда КПСС в связи с борьбой с его культом.
 Между вокзалом и площадью в период с 1999 по 2007 год находился одноэтажный торговый павильон временного характера «Балтийский пассаж». После полного демонтажа комплекса территория будет благоустроена.

 2 марта 1919 года на площади у стены Балтийского вокзала был установлен памятник Л. О. Бланки Памятник не сохранился.

Подземный пешеходный переход под Митрофаньевским шоссе 
При проектировании расположенной здесь транспортной связки была реализована задача бессветофорного движения. При решения этой задачи была выявлена необходимость создания внеуличного перехода в этом месте.

Для её решения был построен подземный пешеходный переход под Митрофаньевским шоссе.
Этот переход имеет два выхода (по обеим сторонам шоссе), он был открыт вместе с трассой 10 октября 2007 года.

Переход конструктивно отличается от классических вариантов подземных переходов Санкт-Петербурга наличием крытых павильонов для спуска-подъёма пешеходов и пандусами для спуска инвалидов.

Примечания

Литература

Ссылки